Це список нагород і номінацій, отриманих південнокорейським жіночим гуртом Mamamoo, заснованим в 2014 році компанією Rainbow Bridge World. Загалом Mamamoo отримали 45 нагороди із 163 номінації.

Нагороди та номінації

Інші нагороди

Державні нагороди

Списки

Нотатки

Примітки

Посилання 

Mamamoo